Er zijn 398 gemeentes in het kanton Bern in Zwitserland (april 2004).

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
Jaberg
Jegenstorf
Jens

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X Y Z